Spot har flere betydninger:

 Spot (omtale) – negativ omtale
 Spot (belysning) – en projektør med lille lyskegle
 Spot (indslag) – et meget kort indslag i radio eller fjernsyn
SPOT Festival – en festival der afholdes hvert år i starten af juli i Århus.